El topónimo La Alberca puede hacer referencia a:
 La Alberca, un municipio español de la provincia de Salamanca, en la comunidad autónoma de Castilla y León.
 La Alberca, una pedanía española del municipio de Murcia, en la Región de Murcia.
 La Alberca de Záncara, un municipio español en la provincia de Cuenca.